Ковзик — фамилия белорусского происхождения. Первое упоминание об этой фамилии относится к селу Гарцево в первой половине XIX века.

Фамилия Ковзик ведет своё начало от прозвища Ковзик. Прозвище Ковзик образовано от украинского глагола «ковзати» - «скользить», т.е. плавно двигаться, продвигаться гладкой и блестящей, скользкой поверхности. Вероятно, эта фамилия указывает на манеру ходьбы человека: легкую, плавная походку. Однако прозвище Ковзик мог получить и изворотливый человек, льстец .

Согласно другой гипотезе, прозвище Ковзик образовано от русского глагола «ковзаться», который в тверских говорах употреблялся в значении «забавляться». В таком случае родоначальник фамилии, возможно, был веселым, жизнерадостным человеком. Ковзик легло в основу фамилии Ковзиков .

Солдаты Великой Отечественной Войны 
 Россия / Северо-Запад / Ленинградская область
 Ковзик Василий Константинович 29.12.1914 г. р.
 Россия / Центр / Москва
 Ковзик Владимир Иванович 14.07.1918 г. р.
 Зарубежье / Беларусь / Гомельская область
 Ковзик Иван Яковлевич 11.04.1925 г. р.;
 Ковзик Мефодий Григорьевич 03.07.1921 г. р.;
 Ковзик Прасковья Михайловна 15.02.1924 г.

Примечания